Колдовская любовь — многозначный термин.

 Колдовская любовь () — кинофильм 1986 года испанского режиссёра Карлоса Сауры.
 Колдовская любовь — телефильм 2008 года российских режиссёров Владимира Балкашинова и Владимира Янощука.